Une pyramide est principalement, une forme géométrique dont les représentations architecturales (voir : Pyramide (architecture)) les plus connues sont les pyramides d'Égypte.

Cette forme peut être utilisée dans différents domaines, dans le nom de différents lieux et monuments mais aussi dans le titre de certaines œuvres.

Sciences

Botanique et zoologie 
Botanique 
 Plantes : Bugle pyramidal, Cyprès pyramidal, Orchis pyramidal.
zoologie 
 Reptile: Vipères des pyramides.
 Entomologie: Pyramide

Démographie 
 La pyramide des âges est un outil d'analyse démographique.

Droit 
 La vente pyramidale est un type d'escroquerie à grande échelle.

Géologie 
 Les pyramides ou cheminée de fée sont les colonnes protégées par des pierres et formées par l'érosion.

Histoire 
 Bataille des Pyramides

Informatique 
 Une pyramide condamnée est un concept de programmation.
 En traitement d'images, la pyramide est une représentation multi-résolution d'une image numérique.
 Pyramid est un framework de développement web en Python

Mathématiques 
 Figures géométriques : Pyramide à base carrée, Pyramide carrée allongée, Pyramide carrée gyroallongée, Pyramide pentagonale, Pyramide pentagonale allongée, Pyramide pentagonale gyroallongée, Pyramide triangulaire allongée
Nombres : Nombre pyramidal carré, Nombre pyramidal hexagonal, Nombre pyramidal pentagonal
Divers : Pyramide de 11, Pyramide de Pascal

Médecine 
 Anatomie et Système nerveux : Pyramides rénales, Faisceau pyramidal, Système moteur extrapyramidal, Syndrome extrapyramidal.
 Psychologie : La pyramide des besoins est une théorie d'Abraham Maslow.

Sociologie 
Une organisation pyramidale est une organisation très hiérarchisée.

Ingénierie 

 Pyramide des risques

Économie 
 Pyramide d'Exter

Lieux et monuments

Égypte, Afrique, Moyen-Orient 
 Les pyramides d'Égypte sont les tombeaux de certains pharaons. La première fut la pyramide à degrés pour le roi Djéser à Saqqarah, la plus grande celle de Khéops à Gizeh.
 Pyramide nubienne, servant de tombeaux aux rois et reines de Napata et de Méroé.
 Pyramide du souvenir, édifice situé dans le quartier du fleuve à Bamako.
 La Pyramide, édifice situé dans le quartier du Plateau à Abidjan.

Amérique précolombienne 
 Pyramide du Soleil et Pyramide de la Lune, située sur le site précolombien de Teotihuacán au Mexique.
 Templo Mayor, était la grande pyramide de Tenochtitlan, la capitale des Aztèques.
 El Castillo, pyramide maya de Chichén Itzá, au Mexique.
 La Grande Pyramide de Cholula, construite du  au s au Mexique, plus grande pyramide faite par l'homme en termes de volume déplacé.
 Pyramide du Devin ou Pyramide du Magicien, Temple Maya situé sur le site  de Uxmal au Mexique.
 Huaca de la Luna, Huaca del Sol, temples pyramidaux péruviens.
 Pyramides des Mound Builders, peuples amérindiens de l'est des actuels États-Unis.

Asie 
 Les pyramides chinoises, tumulus de forme pyramidale, pour la plupart situées dans la province de Shaanxi en Chine centrale.
 Temple pyramide de Baksei Chamkrong, situé sur le site d'Angkor au Cambodge.
 Pyramide de Shimizu, projet architectural de l'architecte japonais Shimizu, de plus de  de hauteur.

Australie 
 Pyramid Hill, localité dans l'état de Victoria.

France

Paris 
 Pyramide du Louvre, œuvre de l'architecte Ieoh Ming Pei, qui surplombe le hall d'accueil du musée du Louvre à Paris à proximité duquel se situe également la pyramide inversée du Louvre.
  La station Pyramides est une station du métro parisien sur les lignes 7 et 14.
 Place des Pyramides,  de Paris.

Monuments commémoratifs et sépultures des  et  siècles 

 La Pyramide de Juvisy, colonne pyramidale commémorative, érigée en 1740.
 La Pyramide de Fontenoy, obélisque construit en 1751 à Cysoing.
 La Pyramide, obélisque construit en 1779 sur la commune de Brunoy, qui a donné son nom à l'un des quartiers de la ville.
 La Pyramide, monument commémoratif élevé en 1781 à Haulchin.
 La Pyramide, nom usuel d'une fontaine surmontée d'un obélisque, érigée en 1801 à Clermont-Ferrand pour rendre hommage au général Desaix.
 La Pyramide de Falicon, édifice qui aurait été construit entre 1803 et 1812 dans les Alpes-Maritimes.
 La Pyramide, monument riomois érigé en 1831 par « les patriotes de Riom à leurs frères morts pour la liberté en  ».
 La Pyramide de l'Ermitage de Saint-Pancrace, construite au  et située dans le Vaucluse.

Autres lieux et monuments français 

 La pyramide de Philippe-Louis Mangay (1782-1842), riche avocat à la cour royale de Metz. Il est inhumé dans une tombe de forme pyramidale, square Saint-Maurice à Freyming-Merlebach. Cette tombe est située près du chœur () de l'ancienne église paroissiale de Feyming transformée en chapelle.
 La Pyramide de Vienne, vestige d'un ancien monument romain de la ville de Vienne (Isère).
 La Pyramide, restaurant célèbre de Vienne où s'illustra Fernand Point
 Pyramide de Couhard ou Pierre de Couhard, qui se dresse dans une ancienne nécropole romaine à Autun.
 Feu de la Pyramide, phare situé sur la commune de Bénodet.
 Quartier « les Pyramides » à Évry (Préfecture de l'Essonne).
 La Grande Pyramide de La Grande-Motte, construite en 1974 par l'architecte Jean Balladur.

Europe 

 Pyramide de Cestius, monument funéraire de l'Antiquité situé près de la porte Saint-Paul à Rome.
 Pyramide d'Austerlitz, est une pyramide en terre, construite par des soldats de l'armée napoléonienne, située aux Pays-Bas au nord d'Austerlitz.
 , localité néerlandaise de la commune de L'Écluse.
 Pyramiden, localité sur l'île principale de Spitzberg.
 La Pyramide, nom populaire donné au Mausolée d'Enver Hoxha situé à Tirana (Albanie).
 Pyramide de Bosnie, hypothèse à prétention archéologique portant sur des collines aux formes pseudo-pyramidales.
 La pyramide de Karlsruhe est une pyramide de grès rouge située au centre de la place du marché à Karlsruhe, en Allemagne. C'est le tombeau du fondateur de la ville, le margrave Charles-Guillaume de Bade-Durlach. Elle a été érigée entre 1823 et 1825, sous la direction de l'architecte Friedrich Weinbrenner.

États-Unis 
 Pyramid Arena, salle de sport à Memphis (Tennessee)
 Transamerica Pyramid, gratte-ciel de San Francisco (Californie)
 Walter Pyramid, salle de basket-ball et de volley-ball de l'Université de Californie
 Pyramide du Luxor Hotel, à Las Vegas, hôtel-casino dont le bâtiment principal est inspiré de la pyramide de Khéops.
 Pic Pyramid, sommet de Californie.
 Pic Pyramid, sommet du Colorado.

Sommets et sites naturels 
 Puncak Jaya, aussi appelé « pyramide Carstensz », point culminant de l'Océanie, situé en Indonésie.
 La Pyramide mexicaine, point culminant de l'Île Foch (Îles Kerguelen).
 Le pic Pyramid, sommet américain du Colorado.
 Les Pyramid Hills, chaîne de montagnes de Californie.
 La Pyramide de Garcilaso, sommet de la cordillère Blanche.

Œuvres

Cinéma 
 Le Secret de la pyramide, film réalisé par Barry Levinson en 1985 ;
 Les Pyramides bleues, film d'Arielle Dombasle en 1987 ;
 Pyramide, film réalisé par Grégory Levasseur en 2014 ;

Littérature 
 Les Textes des pyramides sont les plus anciens écrits religieux connus à ce jour ;

Romans 
 La Pyramide, roman d'Ismail Kadare ;
 Pyramides, roman de Terry Pratchett faisant partie des annales du Disque-Monde ;
 Le grand secret des pyramides de Guizeh, de Guy Gruais ;
 Le Mystère des Pyramides, de Jean-Philippe Lauer ;
 Le Mystère de la Grande Pyramide, album de bande dessinée de la série Blake et Mortimer ;
 La première pyramide (trois volumes), de Bernard Simonay ;
 La Pyramide assassinée, roman de Christian Jacq ;
 Le roman des pyramides (cinq volumes), de Guy Rachet ;
 Le secret de la pyramide de Khéphren, de Jean-François Sers ;
 Le secret des pyramides, de Jean-Claude Goyon ;

Divers 
 Al-Ahram, nom arabe: الأهرام signifiant « Les Pyramides », journal égyptien ;
 L'Égypte au temps des pyramides, de Guillemette Andreu ;

Musique 
 Pyramid, album du groupe The Alan Parsons Project sorti en 1978 ;
 Pyramide, album du chanteur français M. Pokora, sorti en 2019 ;

Jeux 
 Pyramide est un jeu télévisé et un jeu de société ;
 la pyramide est un jeu de patience ;
 Pyramide est un sport fictif issu de la série Battlestar Galactica.

Autres 
 Pyramide Distribution, une société française indépendante de distribution de films ;
 Pyramide Productions, une société française de production de films, créée par les fondateurs de la précédente.
 La Pyramide est également un jeu de société se jouant à 1 ou plusieurs joueurs avec un jeu de 54 cartes accompagnés de boisson au choix de chaque joueur celui qui perd boit

Notes et références

Voir aussi 
 Pyramide (architecture)
 

Homonymie de titre